Эффельдер — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Эффельдер — река в Германии, протекает по земле Тюрингия и Бавария.